Preisen steht für:

 ein gesellschaftliches Ehrungszeremoniell, siehe Laudatio
 einen liturgischen Begriff, siehe Doxologie
 einen gottesdienstlicher Begriff, siehe Lobpreis und Anbetung

Siehe auch:

 Preis
 Preisung